stdlib.h — заголовочный файл стандартной библиотеки языка Си, который содержит в себе функции, занимающиеся выделением памяти, контролем процесса выполнения программы, преобразованием типов и другие. Заголовок вполне совместим с C++ и известен в нём как cstdlib. Название «stdlib» расшифровывается как «standard library» (стандартная библиотека).

Функции

NULL 

Заголовочные файлы stdlib.h и stddef.h определяют макрос NULL, являющийся константным нуль-указателем, который гарантированно указывает на некорректный адрес памяти.

Варианты 
NULL может быть определен как константное выражение, равное целому нулевому числу (нулю), длинному целому нулю, или нуль приводится к указателю типа void *:

#define NULL  0
#define NULL  0L
#define NULL  ((void *) 0)

Несмотря на то, что константа нуль-указателя всегда представляется в Си символьной константой 0 или 0, приведённым к void-указателю, реальное битовое представление подобного указателя зависит от системы и может содержать однобитовые значения.

Типы

size_t 
Заголовочные файлы stdlib.h и stddef.h определяют тип данных, называемый size_t, который используется для представления размера объекта. Библиотечные функции, использующие размеры, принимают на вход значения именно этого типа. Значения типа size_t возвращает оператор sizeof.

Настоящий тип size_t платформо-независим; распространенной ошибкой является подразумевать под size_t беззнаковое целое (unsigned int), что может привести к ошибкам программирования, причём в первую очередь это касается 64-битных архитектур.

div_t, ldiv_t 
Также определены два менее широко используемых типа данных — div_t и ldiv_t. Они являются возвращаемыми типами функций div и ldiv. Стандарт определяет их следующим образом:

typedef struct {
    int quot, rem;
} div_t;

typedef struct {
    long int quot, rem;
} ldiv_t;

Нестандартные функции

itoa 
itoa — общая функция, входящая во множество реализаций stdlib.h, но не определяемая стандартом. Возможно, её так часто включают в библиотеки благодаря её описанию в книге «Язык программирования Си». Аналогичного эффекта можно добиться при помощи функции sprintf, которая определена в стандарте.

См. также 
 stdio.h
 Стандартная библиотека языка Си
 Широкий символ

Примечания

Ссылки 
 Список функций stdlib.h на сайте cplusplus.com
 Why size_t matters 
 Стандартные Вспомогательные Функции (stdlib.h) 
 Функции библиотеки stdlib.h